Lat Lum Kaeo (în ) este un district (Amphoe) din provincia Pathum Thani, Thailanda, cu o populație de 52.995 de locuitori și o suprafață de 183,12 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 7 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 67 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Pathum Thani